Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 633 dans le monde.

 Route régionale 633 en Finlande 
 Route nationale 633 en France